

Баґениці-Малі — село в гміні Кучборк-Осада Журомінського повіту Мазовецького воєводства
 Баґениці-Малі — село в гміні Мронгово Мронґовського повіту Вармінсько-Мазурського воєводства